Alfa kan henvise til flere artikler:

 Alfa (bogstav) – tegn i det græske alfabet
 Alfa (pigenavn) – et pigenavn
 Alfa (astronomi) – den relativt stærkest lysende stjerne i et stjernebillede (eksempelvis "Alfa/α-Orionis" = Rigel i stjernebilledet Orion)
 Alfa (statistik) – forkortelse af signifikansnivauet indenfor statistik
 Alfa (geometri) – benyttes nogle gange indenfor geometri til at angive den første vinkel i en mangekant
 Alfa Romeo – et italiensk bilmærke.
 Alfa symboliserer bogstavet "a" i NATO's fonetiske alfabet
 Margarinefabrikken Alfa – dansk virksomhed
 Alfa (specialstyrke) – en russisk paramilitær elite- og antiterrorismeenhed
 Alfa (tv-serie) – dansk krimi-serie fra 2020
 Allianz für Fortschritt und Aufbruch (ALFA) - tysk parti

Se også:
 Alfabet – en samling af bogstaver startende med alfa/A efterfulgt af beta/B.
 Alfastråling – en bestemt type radioaktiv stråling
 Alfa – et individ der står i spidsen for noget.
 Alpha (Magic: The Gathering) – et samlekortspil
 Alpha Forlag - et københavnsk skønlitterært forlag